Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Jean-Louis Haillet 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (campioni)
 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (primo turno)

 Ross Case /  Jan Kodeš (primo turno)
 Jürgen Fassbender /  Jean-Louis Haillet (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1979